

Lokalizacje

Austria 
 Forstern – miejscowość
 Forstern – miejscowość

Niemcy 
 Forstern – dzielnica gminy Gerolsbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm
 Forstern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding